Le terme magma est d'origine latine : il désignait dans l'Antiquité le résidu d'un parfum, par emprunt au grec ancien .

Sciences et techniques 
 En géologie, le magma est une roche entièrement ou partiellement fondue.
 En informatique, Magma est un logiciel de calcul formel.
 En mathématiques, un magma est une structure algébrique.

Sciences humaines et sociales 
 En philosophie ontologique, la structure abstraite de magma est une tentative de Cornelius Castoriadis pour formaliser sa définition du domaine social-historique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Magma est un long métrage de Pierre Vinour, sorti en 2010.
 Magmafilm, ou Magma, est une société allemande de production et de distribution de films pornographiques.

Littérature et bande dessinée 
 Magma est un personnage de comics.

Musique 
 Magma est un groupe français de musique jazz, rock et expérimental.
 Magma est un album studio du groupe de death metal progressif français Gojira ().

Toponyme 
 Magma est un village du Népal.

Notes et références 

Homonymie de titre